US Open 1990 (tennis) - een tennistoernooi
 US Open 1990 (tennis, mannen)
 US Open 1990 (tennis, vrouwen)
 US Open 1990 (tennis, mannendubbel)
 US Open 1990 (tennis, vrouwendubbel)
 US Open 1990 (tennis, gemengddubbel)
 US Open 1990 (golf) - een golftoernooi